Rozgrywki Serie B w sezonie 2013/2014 były 82. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowały 22 drużyny, z których 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione, a 3 spadły z Serie A.

Drużyny 

Objaśnienia:
Zwycięzcy baraży o awans.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=8|

Miejsce po danej kolejce 

Źródło:

Wyniki

Statystyki

Baraże

Baraże o awans do Serie A 
Baraże o awans do Serie A w sezonie 2013/14 po raz pierwszy zostały przeprowadzone w nowym formacie - oprócz meczów półfinałowych i finałowych odbyły się również mecze ćwierćfinałowe. Zwiększyła się również ilość drużyn biorących udział w barażach z 4 do 6, gdzie drużyny z miejsc 3-4 biorą udział w barażach od półfinału, natomiast zespoły z miejsc 5-8 zaczynają baraże od ćwierćfinału. Ponadto, w ćwierćfinale nie ma meczy rewanżowych, w przeciwieństwie do półfinału i finału.

Ćwierćfinały 

Awans do półfinału: Bari

Awans do półfinału: Modena

Półfinały 

Awans do finału: Latina (wyższa pozycja w tabeli)

Awans do finału: Cesena

Finał 
Zwycięzca baraży i awans do Serie A: Cesena

Baraże o utrzymanie w Serie B 
Zwycięzca baraży i utrzymanie w Serie B: Varese

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 we Włoszech
2014 we Włoszech